

Architettura 
 Palazzo Marigliano – palazzo di Napoli anche noto come palazzo di Capua

Geografia 
 Marigliano – comune della città metropolitana di Napoli in Campania 
 Valle-Marigliano – frazione di Mercato San Severino, in provincia di Salerno

Persone 
 Giovanni Marigliano – scultore e architetto italiano noto come Giovanni da Nola
 Giovanni Marigliano – paroliere italiano
 Masseo da Marigliano – frate italiano seguace di Francesco d'Assisi
 Pasquale Marigliano – canottiere italiano